Bion – Comune francese del dipartimento della Manica
 Nicolas Bion – Artigiano francese del 1700, costruttore di strumenti matematici, geografici e astronomici.
 Bion Tsang – celebre violoncellista statunitense.
 Wilfred Ruprecht Bion – Psicoanalista britannico.
 Parthenope Talamo Bion – Psicoanalista britannica figlia di W.R.Bion.
 Bion – Serie di satelliti artificiali sovietici per lo studio degli effetti delle radiazioni sulle forme di vita.

Pagine correlate 
 Bione